Bryssel kan syfta på:

Bryssel – huvudstad och säte för regionen Bryssels, Flamländska gemenskapens, Belgiens och Europeiska unionens institutioner
Bryssel (region) – en av tre federala regioner i Belgien
 Bryssel (kommun) – en av 19 kommuner i Brysselregionen
Flamländska gemenskapskommissionen – Flamländska gemenskapens kommission i Bryssel
Franska gemenskapskommissionen – Franska gemenskapens kommission i Bryssel
Gemensamma gemenskapskommissionen – gemensam kommission i Bryssel för Flamländska och Franska gemenskaperna
Mechelen och Bryssels stift – ärkestift inom romersk-katolska kyrkan

Se även
Brabant (olika betydelser)
Flandern (olika betydelser)